JR, J. R. o Jr. hacen referencia a varios artículos:

Varios
Jr., apócope de Junior.
Japan Railways, grupo de empresas que opera las líneas de ferrocarril de Japón que pertenecieron al Estado.

JR
JR (fotógrafo), artista callejero francés.
JR Hokkaidō, una de las compañías constitutivas del Japan Railways Group.
JR Shikoku, una de las compañías constitutivas del Japan Railways Group.

J.R.
J.R. Bremer
J.R. Duran
J.R. Ewing, personaje ficticio de la serie de televisión Dallas.
J.R. Pinnock
J.R. Reid
J.R. Reynolds
J.R. Smith
J.R. Villarreal, actor estadounidense
J.R. contraataca,película cómica, parodia de la serie de televisión Dallas,

Siglas